NGC 5155 (другое обозначение — ESO 96-SC13) — группа звёзд в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5155
Центавр (созвездие)
Группы звёзд